Il singolare del Canada Open 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Monica Seles era la detentrice del titolo e han battuto in finale 6–3, 6–2 Arantxa Sánchez-Vicario.

Teste di serie
Le prime 9 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Canada Open 1998